Жюстин Энен завоевала титул, обыграв в финале победительницу турнира 2004 года Светлану Кузнецову. Этот титул стал для Жюстин последним, завоеванным на турнирах Большого шлема.

Победительница прошлого года — Мария Шарапова — уступила в третьем раунде Агнешке Радваньской.

Посев 

  'Жюстин Энен (Титул)
  Мария Шарапова (Третий раунд)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (Финал)
  Ана Иванович (Четвёртый раунд)
  Анна Чакветадзе (Полуфинал)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова (Первый раунд)
  Марион Бартоли (Четвёртый раунд)
  Патти Шнидер (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Полуфинал)
  Николь Вайдишова (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Третий раунд)
  Динара Сафина (Четвёртый раунд)
  Мартина Хингис (Третий раунд)

<ol start="17">
  Татьяна Головин ''(Первый раунд)
  Шахар Пеер ''(Четвертьфинал)
  Сибиль Баммер ''(Четвёртый раунд)
  Луция Шафаржова ''(Третий раунд)
  Алёна Бондаренко ''(Третий раунд)
  Катарина Среботник ''(Второй раунд)
  Татьяна Гарбин ''(Первый раунд)
  Франческа Скьявоне ''(Второй раунд)
  Мара Сантанджело ''(Первый раунд)
  Саня Мирза ''(Третий раунд)
  Вера Звонарева ''(Третий раунд)
  Ай Сугияма ''(Второй раунд)
  Саманта Стосур ''(Первый раунд)
  Агнешка Радваньская ''(Четвёртый раунд)
  Анабель Медина Гарригес ''(Третий раунд)
  Михаэлла Крайчек ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые